Le nom Wayne Smith peut faire référence à :
 Wayne Smith (1955-), un joueur américain de basket-ball ;
 Wayne Smith (1957-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Wayne Smith (1965-2014), un chanteur de reggae, auteur du premier succès reggae digital Under Me Sleng Teng ;
 Wayne Smith (?-), un pilote automobile canadien.

Voir aussi